Усть-Тунтор — название населённых пунктов:

Россия 
 Усть-Тунтор — деревня в Бардымском районе Пермского края.
 Усть-Тунтор — деревня в Осинском районе Пермского края.